Глушково (до 1946 года — Плибишкен ) — посёлок в Черняховском районе Калининградской области. Входит в состав Каменского сельского поселения.

Население

История 
Первое упоминание относится к 1348 году, когда одним из проводников Маршала Ордена в походе на Старый Каунас был некий Криоль или Бриоль из Пливискина (Pliwiskin).

Кирха впервые упоминается в 1451 году, в 1773 году она была построена из камня, поскольку предыдущее здание было сожжено российскими войсками в 1757 году. Плибишкен был из деревень, которые Апраксин разрешил разграбить солдатам.

Плибишкен также был полностью разграблен в течение нескольких дней французской армией в 1807 году. При отступлении французских войск из России в 1812 году Плибишкен вновь серьезно пострадал.

В 1925 году в Плибишкене проживало 290 человек, в 1938 году — 227 человек.

В 1946 году Плибишкен был переименован в поселок Глушково.

Объекты культурного наследия 
Местного значения:
 Кирха 1773 года;
 Памятник погибшим в годы Первой мировой войны.

Примечания 

Населённые пункты Черняховского района (Калининградская область)